Пастаса:

 Пастаса — провинция в восточной части Эквадора.
 Пастаса — один из 4 кантонов эквадорской провинции Пастаса.
 Пастаса — река в Южной Америке, в северо-западной части бассейна Амазонки.